Storia di Piera è un romanzo autobiografico di Piera Degli Esposti, scritto con Dacia Maraini nel 1980
Storia di Piera è un film del 1983 tratto dal libro omonimo e diretto da Marco Ferreri